Rogue Trooper bezeichnet:

 Rogue Trooper (Comic), einen Comic
 Rogue Trooper (Brettspiel), ein darauf basierendes Brettspiel
 Rogue Trooper (Computerspiel), verschiedene Computerspiele